Mlhovka má několik významů:
 Mlhovka je tryska nebo nástroj vytvářející vodní mlhu pro účely ovlhčení rostlin v oboru aranžování květin nebo při pěstování rostlin. Tryska vytváří velmi malé vodní kapky za pomoci tlaku.
 Mlhovka nebo mlhovky je používané pojmenování pro světla používané u automobilu, jejichž světlo umožňuje vidět v mlze na větší vzdálenost než umožňují obyčejná světla. Nebo je to také používané pojmenování pro světla, které jsou umístěna na zadní části karoserie automobilu a zlepšují viditelnost automobilu za snížené viditelnosti.